Miejscowości w Brazylii:
 Resende – miasto w stanie Rio de Janeiro.

Miejscowości w Portugalii:
 Resende – miejscowość w dystrykcie Viseu, w regionie Północ w podregionie Tâmega,
 Resende – miejscowość w dystrykcie Viana do Castelo, w regionie Północ w podregionie Minho-Lima, w gminie Paredes de Coura.